Nergena (kasteel bij Bennekom), kasteel nabij Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland
 Nergena (Gelderland), kleine woonplaats nabij Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland
 Nergena (Boxtel), buurtschap in gemeente Boxtel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Nergena (Goch), een buurtschap in de Duitse gemeente Goch in Noordrijn-Westfalen